Лепко — фамилия. Известные носители:
 Лепко, Виктория Владимировна (род. 1941) — советская и российская актриса театра и кино; дочь Владимира Лепко.
 Лепко, Владимир Алексеевич (1898—1963) — советский комик, актёр и режиссёр.